«Тампинс Роверс» — сингапурский футбольный клуб, выступающий в местной S-Лиге. Клуб считается одним из ведущих в стране, регулярно выигрывая национальные трофеи. Главным соперником Тампинс Роверс в лиге является «Гейланг Интернэшнл».

История выступлений

Текущий состав

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Страница клуба на сайте S–Лиги

Футбольные клубы Сингапура